Olimpiada o Państwie i Prawie – była interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej państwa i prawa. Organizowana od roku szkolnego 2010/2011 przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa. Funkcjonowała w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogli brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a na wniosek dyrektora szkoły również uczniowie gimnazjum. 

Olimpiada była finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert. W związku z zaprzestaniem finansowania przez ministerstwo, przestała być organizowana po roku szkolnym 2018/19.

Cele 
Celem olimpiady było:
 rozszerzenie przez uczniów wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej państwa, różnych dziedzin prawa polskiego (konstytucyjnego, karnego, cywilnego, administracyjnego, pracy, gospodarczego), a także prawa Unii Europejskiej oraz praw człowieka,
 podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej,
 rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym,
 utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony,
 pogłębianie znajomości zasad i sposobu funkcjonowania państwa, działania organów władzy publicznej,
 uświadomienie roli społecznej oraz funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli,
 kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

Etapy 
Olimpiada składała się z trzech etapów:
 I etap – szkolny, przeprowadzały komisje szkolne w macierzystych szkołach uczestników,
 II etap – okręgowy, była przeprowadzana przez komisje okręgowe w poszczególnych województwach,
 III etap – centralny (finał).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Państwie i Prawie
Prawo
Państwo